Tech může znamenat:

Geografie 
 Tech (řeka) – řeka ve Francii
 Tech (jezero) – jezero ve Francii

 Le Tech – obec ve Francii
 Arles-sur-Tech – obec ve Francii

Kultura 
 Tech (Smash) – epizoda seriálu Smash